Fund steht für:
 Auffindung, siehe Entdeckung
 Fundsache, siehe Fundrecht (Deutschland)
 archäologischer Fund

Fund (englisch, Aussprache []) steht für:
 Fonds, Geldmittelbestand für einen bestimmten Zweck

Siehe auch:
 Funt
 Pfund (Begriffsklärung)
 Polizeiruf 110: Der Fund